Кодо́р:

 Кодор — река в Абхазии.
 Кодор — железнодорожная платформа.
 Кодор — учебная трёхмачтовая шхуна.